Сборная новичков НБА () — символическая команда, составленная из лучших новичков сезона Национальной баскетбольной ассоциации, выбирается с сезона 1962/1963. Состав сборной определяется голосованием главных тренеров команд ассоциации, которым не позволяется голосовать за игроков своих команд. Изначально была только одна сборная новичков, состоявшая из пяти игроков, с сезона 1987/1988 игроки распределяются между двумя сборными. Выбор сборных происходит следующим образом: каждый из тренеров составляет собственные две сборные новичков по пять игроков в каждой, за попадание в первую сборную игрок получает два очка, за попадание во вторую — очко; пять игроков, набравших наибольшее количество баллов, попадают в первую сборную, следующие пять — во вторую. При равенстве баллов у игроков, претендующих на 5-ю и 10-ю позицию в сборной, оба включаются либо в первую, либо во вторую сборную. Распределения по позициям как в сборной всех звёзд в этом голосовании не делается, так, например, в 2008 году первая команда состояла из четырёх форвардов и одного защитника.

Победители

Примечания

Ссылки 
 Сборные новичков на сайте НБА
 Сборные новичков на сайте Basketball-Reference.com

Награды НБА